

Codici 
 JOT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Joliet Park Distric (Illinois) (Stati Uniti)

Altri progetti